Cecrops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1816. Cecrops ingår i familjen Cecropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Cecrops